Polaki peut désigner :

Toponymie
en 
 Polaki, un village dans la municipalité de Kotchani

en Pologne
 Polaki, un village dans la voïvodie de Mazovie